Czarnowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Czarnowo, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki, dans la voïvodie de Mazovie
 Czarnowo, village du powiat d'Ostrołęka, dans la voïvodie de Mazovie
 Czarnowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Czarnowo, village de la voïvodie de Podlachie
 Czarnowo, village de la voïvodie de Lubusz
 Czarnowo, village de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Czarnowo, village de la voïvodie de Poméranie